Крук — фамилия либо английского происхождения (, букв. «мошенник, преступник», , ), либо славянского происхождения (, , «во́рон»); также топоним.

Фамилия 
  (род. 1983) — польский кинокритик.
  (1758—1842) — британский юрист и политик, и. о. лейтенанта-губернатора колонии Новая Шотландия (1808—1809, 1811).
  (1593—1671) — английский юрист и политик, член Палаты общин Англии от Уоллингфорда (1625, 1640), сын Спикера Палаты Джона Крука.
  (1926—2011) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» (1949).
  (род. 1964) — американский футболист, игрок Главной лиги шоубола в составе клуба «Такома Старз».
  (1931—1996) — польский политик и дипломат, депутат Сейма (1980—1985).
  (род. 1947) — польский политик, сенатор (1991—2001).
  (1588—1660) — английский политик, член Палаты общин Англии от Шефтсбери (1614) и Крайстчёрча (1628—1629), сын Спикера Палаты Джона Крука.
  — американский писатель.
  (1809—1884) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1852—1861).
  (ум. ок. 1600) — английский политик, член Палаты общин Англии (1571), мэр Саутгемптона (1568—1569, 1584—1585).
  (1553—1620) — английский политик, спикер Палаты общин Англии (1601).
  (1586—1640) — английский политик, член Палаты общин Англии от Оксфордшира (1614) и Шефтсбери (1628—1629), сын Спикера Палаты Джона Крука.
  (род. 1940) — священник Шотландской епископальной церкви, епископ Мори, Росса и Кейтнесс (1999—2007).
 Крук, Джон Энтони (1921—2007) — британский историк античности, специалист по древнеримскому праву и истории.
 Крук, Джордж (1828—1890) — американский военный.
  (род. 1988) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Вустер».
 Крук, Евгений Аврамович (род. 1951) — российский учёный в области информационных систем и педагог.
  (1907—1986) — польский футболист, игрок Чемпионата Польши в составе клуба «Лехия».
 Крук, Иван Маркович (1861—?) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.
  (род. 1963) — британский футболист и футбольный тренер, провёл более 400 матчей в составе клуба «Норвич Сити».
  (род. 1963) — британский боксёр, чемпион Великобритании и чемпион Содружества в лёгком весе (1990—1992).
  (род. 1982) — ирландский регбист, член сборной Ирландии по регби-7.
  (1920—2012) — британский политик и дипломат, губернатор островов Кайман (1972—1974), посол Великобритании в Афганистане (1976—1979).
  (род. 1978) — польский волейболист, игрок сборной Польши и клубов Высшей лиги Польши, сын Рышарда Крука.
  (настоящее имя — Мэтью Причард) — британский музыкант, фронтмен группы Lupen Crook and The Murderbirds.
 Крук, Маккензи (род. 1971) — английский актёр кино и телесериалов.
  (род. 1987) — польский гребец на каноэ, бронзовый медалист чемпионата мира в эстафете (2012).
  (1903—1977) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
  (1956—2008) — австралийский футболист и футбольный тренер, чемпион Национальной футбольной лиги Австралии в составе клуба «Уэст-Аделаида» (1978).
 Крук, Николай Николаевич (род. 1967) — российский учёный-минералог.
 Крук, Нора (род. 1920) — поэт, журналист, переводчик первой «харбинской» волны русской эмиграции.
 Крук, Павел Дмитриевич (род. 1992) — белорусский футболист.
  (род. 1993) — польская саночница и скелетонистка, серебряная медалистка Чемпионата Польши по санному спорту (2015—2017).
  (род. 1985) — украинский гребец на каноэ, участник летних Олимпийских игр 2008 года.
 Крук, Питер (род. 1993) — фристайлист с Британских Виргинских островов.
  (род. 1974) — британский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Олдем».
  (род. 1986) — британский игрок в регбилиг, игрок Суперлиги в составе клуба «Уиднем Вайкингс».
  (ум. 1992) — ирландский хёрлер, финалист Всеирландского чемпионата в составе сборной Дублина (1961).
  (род. 1942) — нидерландская арабистка, профессор Лейденского университета (с 1990), член Королевской академии наук и искусств Нидерландов (с 2000).
  (1625—1683) — английский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании от Оксфорда (1654—1659).
  (ок. 1609 — 1680) — английский политик, член Палаты общин Англии от Уэндовера (1680), сын Генри Крука.
  (1948—2018) — польский волейболист, обладатель Кубка Польши в составе клуба «Хелмец Валбжих» (1993), отец Лукаша Крука.
  (1922—2015) — австралийский художник, лауреат Приза Арчибальда за портрет писателя Джорджа Джонстона (1969)
  (род. 1981) — немецкая хоккеистка, чемпионка Германии в составе клуба «Корнвестхайм» (2003).
 Крук, Сандра (род. 1989) — польский боксёр.
  (1861—1951) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1922—1929, 1931—1945).
  (род. 1983) — австралийский и британский крикетчик, обладатель кубка Twenty20 в составе клуба «Нортгемптоншир Стилбэкс» (2013).
  (род. 1935) — польский политик, воевода Кросненского воеводства (1980—1989).
  (1824—1902) — новозеландский католический священник, епископ Окленда (1870—1874), архиепископ Кашела (1875—1902).
  (род. 1973) — польский мотогонщик, победитель Командного чемпионата Польши по спидвею в составе клуба «Зелона Гура» (1991).
  (Энтони Джон Крук; род. 1959) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (2010—2013).
  — профессор и заведующий кафедрой градостроительства Шеффилдского университета, член Королевского общества искусств.
  (1891—1981) — американский политик, член Палаты представителей США (1949—1951).
  (ум. ок. 1401) — английский политик, член Палаты общин Англии от Глостера (1369, 1385—1386, 1395).
  (1840—1869) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1867—1869).
 Крук, Уолтер (1913—1988) — английский футболист и футбольный тренер.
  (1810—1881) — американский политик, председатель Совета надзирателей округа Кингс (Нью-Йорк; 1861—1862, 1864—1865), член Палаты представителей США (1873—1875).
  (род. 1950) — американский джазовый тромбонист.
  (1862—1926) — британский общественный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1922—1923, 1924—1926).
  (род. 1993) — спринтер Сент-Китс и Невис, участница международных соревнований (в том числе Панамериканских игр 2015 года, Игр Содружества 2018 года) в составе национальной сборной.
 Крук, Эдвард (1929—2005) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1960 года.
  (род. 1959) — американская писательница, автор исторических романов.
  (род. 1959) — польский политик, депутат Сейма (c 2001), председатель Национального совета радио и телевидения Польши (2006—2007).
  (1941—2017) — польский писатель, поэт, журналист и политик, лауреат Литературной премии им. Владислава Реймонта (2010), сенатор (1989—1991).
 Крук, Юрий Борисович (род. 1941) — украинский политик, Народный депутат Украины (1994—2014).

Двойная фамилия 
  (1895—1951) — польский политический и военный деятель, глава Бюро информации и пропаганды Союза вооружённой борьбы (1939—1940).

Топоним 
 
 Крук — село на Украине в Хорошевском районе Житомирской области.

См. также 
 Круки
 Крукшенк